Schwarzach ist ein Gemeinde- und Ortsname:

Gemeinde
 in Deutschland
 Schwarzach (Niederbayern), Markt im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schwarzach (Odenwald), Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzach am Main, Markt im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schwarzach bei Nabburg, Gemeinde im Landkreis Schwandorf, Bayern
 in Österreich
 Schwarzach (Vorarlberg), Gemeinde im Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Schwarzach im Pongau, Marktgemeinde im Bezirk St. Johann im Pongau, Bundesland Salzburg

Gemeindeteil
 in Deutschland
 in Baden-Württemberg
 Schwarzach (Bad Saulgau), Weiler der Stadt Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen
 Schwarzach (Rheinmünster), Ortsteil der Gemeinde Rheinmünster, Landkreis Rastatt
 in Bayern
 Schwarzach (Hengersberg), Ortsteil des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf
 Schwarzach (Langdorf), Ortsteil der Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen
 Schwarzach bei Kulmbach, Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach
 Schwarzach (Pyrbaum), Ortsteil des Marktes Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Schwarzach bei Schwabach, Ortsteil der kreisfreien Stadt Schwabach
 Schwarzach (Stadlern), Ortsteil der Gemeinde Stadlern, Landkreis Schwandorf
 in Österreich
 Schwarzach (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Rotte in der Gemeinde Saalbach-Hinterglemm, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 in der Schweiz
 Schwarzach TG, ehemaliges Dorf beim Kloster Paradies, in der Gemeinde Schlatt TG, Kanton Thurgau
 in Tschechien
 Schwarzach, deutscher Name von Švarcava, Wüstung in der Gemeinde Rybník, Okres Domažlice, Tschechien

Schwarzach ist ein Gewässername:
 Bayerische Schwarzach – siehe unten → Schwarzach (Naab)
 Böhmische Schwarzach – siehe unten → Schwarzach (Naab)
 Hintere Schwarzach, Abschnittsname der oberen Schwarzach (Altmühl)

 Schwarzach (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl bei Kinding, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Schwarzach (Donau), zwei Zuflüsse der Donau; flussabwärts:
 Schwarzach (Donau, Riedlingen), rechter Zufluss bei Eichenau, Stadt Riedlingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Schwarzach (Donau, Mariaposching), linker Zufluss nach Sommersdorf, Gemeinde Mariaposching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Schwarzach (Dornbirner Ach), rechter Zufluss der Dornbirner Ach bei Schwarzach, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Schwarzach (Gerlosbach), linker Zufluss des Gerlosbachs nach Gmünd, Gemeinde Gerlos, Bezirk Schwaz, Tirol
 Schwarzach (Große Ohe), linker Zufluss der Großen Ohe in Spiegelau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Schwarzach (Isel), rechter Zufluss der Isel bei Huben, Gemeinde Matrei, Bezirk Lienz, Osttirol
 Schwarzach (Main), linker Zufluss des Mains bei Schwarzach am Main, Landkreis Kitzingen, Bayern
 Schwarzach (Naab), linker Zufluss der Naab bei Traunricht, Markt Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern; mit seinen zwei Oberläufen bis vor Kritzenast, Gemeinde Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern:
 Bayerische Schwarzach, rechter Nebenstrang-Oberlauf
 Böhmische Schwarzach, linker Hauptstrang-Oberlauf
 Schwarzach (Neuwiesenbach), rechter Zufluss des Neuwiesenbachs (zum Schwarzbach) bei Schwarzach, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Schwarzach (Rednitz), rechter Zufluss der Rednitz bei Schwarzach, kreisfreie Stadt Schwabach, Bayern
 Schwarzach (Rott), linker Zufluss eines Nebenzweigs der Rott bei Huldsessen, Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schwarzach (Schmutter), rechter Zufluss der Schmutter bei Gessertshausen, Landkreis Augsburg, Bayern
 Schwarzach (Schussen), rechter Zufluss der Schussen bei Gutenfurt, Stadt Ravensburg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Schwarzach (Schwarzer Regen), rechter Oberlauf des Schwarzen Regen bei Burgstall, Gemeinde Langdorf, Landkreis Regen, Bayern
 Schwarzach, neben Schwarza und Schwarzawa deutscher Name der Svratka (Fluss), linker Zufluss der Thaya in der Talsperre Nové Mlýny, bei Ivaň, Okres Brno-venkov (deutsch Bezirk Brünn-Land), Jihomoravský kraj (deutsch Südmährische Region), Tschechien

Schwarzach steht auch für:
 Münster Schwarzach, ehemalige Klosterkirche der ehemaligen Benediktinerabtei Schwarzach
 Schwarzach 23, vom ZDF produzierte Kriminalfilmreihe ab 2015 mit Maximilian Brückner

Siehe auch:
 Münsterschwarzach
 Oberschwarzach
 Schwarzachen
 Schwarzbach
 Stadelschwarzach
 Stadtschwarzach
 Unterschwarzach